Despliegue puede referirse a:
 Despliegue, acto de pasar las distintas unidades de un cuerpo (ejército, policía) a los puestos que deben ocupar.
 Despliegue militar
 Despliegue policial
 Despliegue de aplicaciones, proceso por el que una aplicación informática pasa a estar lista para utilizarse.